Walter Roberto Rocco (São Paulo, 29 de setembro de 1948- São Paulo, 15 de abril de 2017),
foi um ator, diretor e professor de interpretação brasileiro.

História
Passou grande parte de sua infância morando ao lado do Teatro de Arena em São Paulo no qual seu pai trabalhava. Foi talvez o primeiro espectador de muitas peças que são marco na história recente do Teatro Brasileiro.

Ainda menino, não saia dos ensaios e apresentações que ali se realizavam. Sua insistência chamou a atenção, até que Augusto Boal convidou-o a fazer 'Fogo Frio' ao lado de Gianfrancesco Guarnieri. Foi assim que, aos sete anos de idade, iniciou sua carreira.

Logo em seguida, outro diretor Fausto Fuzer, o colocou no elenco de 'A Sapateira Prodigiosa'.

Sua estréia como profissional se deu em 1969 em Auto da Compadecida de Ariano Suassuna, direção de Luis Carlos Arutim no próprio Teatro de Arena.

Em 1970 foi convidado por Plínio Marcos, com quem manteve uma forte amizade, para a montagem de Balbina de Iansã. Depois participou de montagens como 'Quando as Máquinas Param', direção de Amauri Alvarez , Dois Perdidos numa Noite Suja de Plínio Marcos com direção de Celso Frateschi e Navalha na Carne também de Plínio Marcos.

Seus trabalhos mais famosos em televisão foram:
 A volta de Beto Rockfeller de Bráulio Pedroso (TV Tupi),
 Aritana (TV Tupi),
 A Ponte do Amor (SBT),
 Senti Firmeza de Oswaldo Loureiro (TV Bandeirantes).

No cinema atuou ao lado de Vera Fischer em O Anjo Loiro direção de Alfredo Sthenrainn. Fez parte do grande elenco de 'Tiradentes', direção de Geraldo Vietri.

Roberto Rocco foi casado com a atriz Lucienne Cunha, filha do cineasta Clery Cunha. Ele faleceu no dia 15 de abril de 2017, aos 68 anos de idade por infarto.

Ligações externas
 Página de Roberto Rocco no IMDb

Atores do Brasil